

Села  
 Долина — Полтавська область, Полтавський район, Полтавська міська громада
 Долина — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада (до 2020 року — Решетилівський район)